Baarnse moordzaak (1960), de moord op Theo Mastwijk.
 Baarnse moordzaak (1999), de moord op Hans en Ria Muller.